De Supercombinatie voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 was gepland op dinsdag 16 februari maar werd vanwege de weersomstandigheden uitgesteld tot zondag 21 februari 2010.

De supercombinatie vond plaats in Whistler Blackcomb.

Uitslag

DNF = niet gefinisht, DNS = niet gestart

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen combinatie